Termenul de "Ulm" se poate referi la:

 Denumiri geografice:
 Ulm, localitate în județul Hunedoara, România 
 Ulm (oraș) un oraș din landul Baden-Württenberg Germania
 Ulmeni, Maramureș un oraș din România
 Ulmeni, Buzău, România, reședința comunei cu același nume
 Ulmeni, Teleorman, România
 Ulmeni, Călărași, România, reședința comunei cu același nume
 Ulmi, Dâmbovița o localitate lângă Târgoviște România, reședința comunei cu același nume
 Ulmi, Giurgiu, România, reședința comunei cu același nume
 Ulmi, Iași, România
 Ulmi, Prahova, România
 Ulmi, Olt, România, reședința comunei Milcov

 Denumiri botanice:
 Ulmus (Ulm), gen de arbori sau arbuști din familia Ulmaceae 

 Denumiri de conflicte militare:
Campania de la Ulm (1805)
Bătălia de la Ulm (1805)

Altele 
 Ulm Spineanu
 Ulma, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Ulmet, Gorj
 Ulmet, Olt
 Ulmetu, Dâmbovița
 Ulmetu, Vâlcea
 Ulmețel, Vâlcea
 Ulmoasa, Maramureș

Vezi și 
 Ulmu (dezambiguizare)
 Ulmet (dezambiguizare)
 Ulmetu (dezambiguizare)
 Ulmeni (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime germane